José Franco puede referirse:

 José Franco (1886-1966), actor argentino.
 José Franco (1908-1980), actor español.
 José Franco (1936-), diplomático panameño.
 José Franco Gómez (1988-), futbolista español.
 José Franco Mussió (1879-1937), militar español.
 José Franco Montes (1879-1939), arquitecto y escultor español.
 José Franco Ramallo (1978-), exfutbolista uruguayo.
 José Franco y Ribate (1878-1959), compositor y músico español.